Phosphoriodid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen zwischen den Elementen Phosphor und Iod. 
Phosphor(II)-iodid, Diphosphortetraiodid, P2I4
Phosphortriiodid, Phosphor(III)-iodid, PI3
Phosphorpentaiodid, Phosphor(V)-iodid, PI5